Дзојола има више значења:

 Дзојола (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Дзојола (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику